18-я церемония вручения наград премии «Люмьер» за заслуги в области французского кинематографа за 2012 год состоялась 18 января 2013 года.

Список лауреатов 
Победители выделены жирным.

{| class=wikitable style="width="150%"
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший фильм
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший режиссёр
|-
|valign="top" |
Любовь
Ржавчина и кость
Прощай, моя королева
Двойная жизнь Камиллы
Корпорация «Святые моторы»
| valign="top" |
Жак Одиар — Ржавчина и кость
 Ноэми Львовски — Двойная жизнь Камиллы
 Михаэль Ханеке — Любовь
 Леос Каракс — Корпорация «Святые моторы»
 Cyril Mennegun — Луиза Виммер
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший актёр
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучшая актриса
|-
| valign="top" |Жан-Луи Трентиньян — Любовь
 Дени лаван — Корпорация «Святые моторы»
 Гийом Кане — Замечательная жизнь
 Жереми Ренье — Мой путь
 Маттиас Схунартс — Ржавчина и кость
| valign="top" |
 Эммануэль Рива — Любовь
 Катрин Фро — Повар для президента
 Ноэми Львовски — Двойная жизнь Камиллы 
 Марион Котийяр — Ржавчина и кость
 Корина Масьеро — Луиза Виммер
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Многообещающему актёру
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Многообещающей актрисе
|-
| valign="top" |Эрнст Умоер — В доме Стефани Су Монго — Воздерживаться
 Пьер Нине — Как братья
 Махмуд Шалаби — Бутылка в море
 Клеман Метейе — Что-то в воздухе
| valign="top" |Жюлия Фор, Жюдит Шемла & Индия Хэйр — Двойная жизнь Камиллы Агат Боницер — Бутылка в море
 Соко — Августина
 София Мануша — Чёрный цвет (тебе) вам идёт
 Изиа Ижлен — Плохая девочка 
|-
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший сценарий
! style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучший фильм на французском языке
|-
| valign="top" |Ржавчина и кость — Жак Одиар и Тома Бидеген Бутылка в море — Тьерри Бинисти и Валери Зенатти
 Прощай, моя королева — Бенуа Жако и Жиль Торан
 Двойная жизнь Камиллы — Флоранс Сево, Мод Амлин и Пьер-Оливье Маттей
 Корпорация «Святые моторы» — Леос Каракс
| valign="top" |Пирога Господин Лазар
 И всё же Лоранс 
 Сестра 
 После любви 
|-
!  style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Специальный приз жюри
!  style="background:#EEDD82;" ! style="width="50%" | Лучшая операторская работа
|-
| align="center" valign="top" |Двойная жизнь Камиллы — Ноэми Львовски| align="center" valign="top" |Антуан Эберле — Наследство & Несколько часов весны|-
! colspan="2" style="background:#EEDD82;" ! style="width="100%" | Почётная премия «Люмьер»
|-
| colspan="2" align="center" valign="top" |Клаудия Кардинале'|}

 Примечания 

 Ссылки 
 
 
 18th Lumières Awards at AlloCiné''

Премия «Люмьер»
2013 год во Франции